Acaroğlu est un nom propre turc.

Étymologie 
Acaroğlu est un patronyme turc composé du prénom turc  qui signifie « audacieux », « sans peur », « robuste », « fort », « puissant », et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Acaroğlu signifie donc « fils de l'homme fort » ou « fils d'Acar ».

Patronyme 

 , enseignante et designeuse australienne d'origine turque ;
  (1915-2016), chercheur et écrivain turc.

Référence

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans de très nombreux noms de famille turcs

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc